

Toponymes 
 différentes communes françaises :
 Maillé, en Indre-et-Loire, où a eu lieu le massacre de Maillé en .
 Gare de Maillé 
 Maillé, en Indre-et-Loire, ancien nom de la commune de Luynes
 Maillé, en  Vendée
 Maillé, dans la Vienne
 Saint-Pierre-de-Maillé, dans la Vienne.

Autres lieux 
 Château de Maillé, à Plounévez-Lochrist, dans le Finistère (son nom vient de la maison de Maillé, qui suit).

Patronymes 

 Maison de Maillé :
 Jeanne-Marie de Maillé (1331-1414), religieuse française Bienheureuse
 Urbain de Maillé (1597-1650), second marquis de Brézé, maréchal de France 
 Jean Armand de Maillé (1619-1646), troisième marquis de Brézé, duc de Fronsac, marin français du 
 Claire-Clémence de Maillé (1628-1694), marquise de Brézé 
 Jean-Baptiste-Marie de Maillé de La Tour-Landry (1743-1804), successivement évêque de Gap, puis de Saint-Papoul et enfin de Rennes
 Charles de Maillé de La Tour-Landry (1770-1837),  de Maillé
 Claire de Maillé de La Tour-Landry (1796-1861), duchesse de Castries
 Armand-Urbain de Maillé de La Tour-Landry (1816-1903), homme politique français du .
 Aliette de Maillé de la Tour-Landry (1896-1972), née Aliette de Rohan-Chabot, archéologue française

 Autres familles :
 Alexis Maillé (1815-1897), entrepreneur, officier, député et maire d'Angers.
 Claudette Maillé (née en 1964), actrice mexicaine.

Autre 
 Affaire Maillé, jugement de 2016 de la Cour supérieure du Québec concernant l'éthique de la recherche.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France